Olaszország
Altavilla Irpina, község Olaszország Campania régiójában, Avellino megyében
Altavilla Milicia, település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében
Altavilla Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Altavilla Silentina, község Olaszország Campania régiójában, Salerno megyében
Altavilla Vicentina, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
Altavilla Milicia vasútállomás, vasútállomás Olaszországban, Altavilla Milicia településen